Il mare interno dello Helcar è un luogo di Arda, l'universo immaginario fantasy creato dallo scrittore inglese J. R. R. Tolkien.

Venne formato dallo sprofondamento di una delle Due Lampade: la Lampada di Illuin, distrutta da Melkor, come narra Il Silmarillion.

È possibile che il lago di Cuiviénen, ovvero quello sulle cui rive si sono risvegliati i Quendi, sempre come narra Il Silmarillion, sia stato una baia di questo mare interno.

Luoghi della Terra di Mezzo